Соревнования по дзюдо на летней Универсиаде 2015 года включали розыгрыш 18 комплектов наград.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Примечания

Ссылки 
 2015 Summer Universiade – Judo

2015
Дзюдо на летней Универсиаде 2015